Olaus Magni, latinisering av Olof Magnusson eller Månsson, kan avse:
 Olaus Magnus
 Olaus Magni
 Olof Magni Arenius

Se även
 Olof Månsson